

Personnalités 

 Elsa Grether (née en 1980), violoniste française ;
  (1924-2007), footballeur suisse ;
  (née vers 1936), femme d'affaires et collectionneuse suisse ;
 François Grether (né en 1941), architecte-urbaniste français ;
  (1808-1887), homme politique et historien allemand ;
  (née en 1975), journaliste allemande ;
 Nicole Grether (née en 1974), joueuse allemande de badminton ;
 Simon Grether (né en 1992), footballeur suisse ;
  (né en 1965), footballeur allemand.